Le terme Taipale peut renvoyer à :

Patronyme 

 Armas Taipale (1890-1976), athlète finlandais.
 Hannu Taipale (1940- ), fondeur finlandais.
 Tero Taipale (1972- ), footballeur finlandais.

Toponymie 
 Taipale, ancien nom finlandais de Soloviovo, village finlandais annexé par l'Union soviétique en 1940.

Bataille militaire 
 La bataille de Taipale a opposé la Finlande à l'Union soviétique du 6 au  pendant la Guerre d'Hiver.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme finnois